Bagnols pode se referir a:
Bagnols (Puy-de-Dôme), comuna francesa do Puy-de-Dôme;
Bagnols (Rhône), comuna francesa do Ródano.

Ver também 
 Bagnols-en-Forêt, comuna francesa do Var;
 Bagnols-les-Bains, comuna francesa da Lozère;
 Bagnols-sur-Cèze, comuna francesa do Gard.

Desambiguação